Pickenäcker ist der Familienname von:

 Ingo Pickenäcker (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Ludger Pickenäcker (* 1965), deutscher Fußballspieler